Аку́ленко — украинская фамилия. Известные носители:

 Акуленко, Валерий Викторович (1925—2007) — советский и украинский учёный-лингвист, член-корреспондент НАН Украины.
 Акуленко, Василий Иванович (род. 1937) — бригадир совхоза «Бауманский» Краснознаменского района Целиноградской области, Герой Социалистического Труда.
 Акуленко, Владимир Евтихиевич (1922—1944) — советский лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Акуленко, Леонид Денисович (1942—2019) — советский и российский учёный-механик, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии РФ.
 Акуленко, Прокопий Семёнович (1913—1982) — советский военный летчик, генерал-лейтенант авиации.

 Акуленко, Валентина Владимировна (род. 1948) — заслуженный журналист Республики Карелия.